Amtsgericht Bergen ist die Bezeichnung

 für das bestehende Amtsgericht Bergen auf Rügen in Bergen auf Rügen (Mecklenburg-Vorpommern)
 für das ehemalige Amtsgericht Bergen-Enkheim in Frankfurt-Bergen-Enkheim (Hessen)
 für das ehemalige Amtsgericht Bergen (Dumme) in Bergen an der Dumme (Niedersachsen)